Акаґі — вулкан в Японії, в префектурі Ґумма.
 «Акаґі» — назва кораблів Імператорського флоту Японії:
 Акаґі (авіаносець) — японський авіаносець часів Другої світової війни.
 Акаґі (канонерський човен) — японський канонерський човен кінця XIX-го, початку XX-го століть.
 Акаґі Ріцуко — персонаж аніме-серіалу і манги «Neon Genesis Evangelion».